Louisiana IceGators je historický název těchto klubů:
Louisiana IceGators (ECHL) – klub ledního hokeje, který existoval v letech 1995–2005
Louisiana IceGators (SPHL) – klub ledního hokeje, který existoval v letech 2009–2016